Франческо Янич (; ) — итальянский футболист, полузащитник. По завершении игровой карьеры — спортивный функционер. В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клубы «Лацио» и «Болонья», а также национальную сборную Италии. Чемпион Италии, трёхкратный обладатель Кубка Италии.

Биография 
Воспитанник футбольной школы клуба «Спилимберго». В профессиональном футболе дебютировал в 1956 году в составе клуба «Аталанта», в котором провёл два сезона, приняв участие в 38 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба «Лацио», к составу которого присоединился в 1958 году. Сыграл за «бело-голубых» следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Лацио», был основным игроком защиты команды.

В 1961 году заключил контракт с клубом «Болонья», в составе которого провёл следующие одиннадцать лет своей карьеры. Играя в составе «Болоньи», также являлся футболистом основного состава. За время выступлений в составе «Болоньи» завоевал титул чемпиона Италии, становился обладателем Кубка Италии. Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Луккезе», за которую выступал в течение 1972—1973 годов.

В 1962 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В составе сборной был участником чемпионата мира 1962 года в Чили и чемпионата мира 1966 года в Англии.

Статистика

Достижения 
  Чемпион Италии (1):
 «Болонья»: 1963/64
  Обладатель Кубка Италии (3):
 «Лацио»: 1957/58
 «Болонья»: 1969/70, 1973/74

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии
 Янич в «Энциклопедии футбола»
 Profilo su Bolognafc.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Луккезе»